Урай — топоним в России:

Населённые пункты и связанные топонимы 

 Урай — город в Ханты-Мансийском автономном округе.
 Урай — аэропорт города Урая.
 Урай — посёлок в Серовском городском округе Свердловской области.
 Урай — остановочный пункт Свердловской железной дороги в посёлке Урае.
 Урай — деревня в Унинском районе Кировской области.
 Урай — бывшее село в Зиминском районе Иркутской области.

Реки 

 Урай — река в Ханты-Мансийском автономном округе, впадает в оз. Сатыгинский Туман.
 Урай — река в Башкортостане, приток Большой Куюргазы.
 Урай — малая река в Свердловской области, приток Тавды.

Другое 
 «Урай» — прежнее название футбольного клуба «Нефтяник» из города Урай.